The Escort peut désigner :
 The Escort, titre anglophone du film italien La scorta de Ricky Tognazzi sorti en 1993 ;
 , film de Gary Graver sorti en 1997 ;
 The Escort, film américain de Will Slocombe sorti en 2015.

Voir aussi